

Cinéma 
  (Год дракона, God drakona) film soviétique d'Assanali Achimov sorti en 1981.
 Year of the Dragon est le titre original de L'Année du dragon, film américain de Michael Cimino sorti en 1985, adapté du roman éponyme.

Musique 

 Year of the Dragon EP, EP du groupe américain Machine Head sorti en 1999 ;
 Year of the Dragon Tour Diary: Japan, EP du groupe américain Machine Head sorti en 2000 ;
 2000: Year of the Dragon, album du groupe allemand Modern Talking sorti en 2000 ;
 Year of the Dragon, album du rappeur américain Busta Rhymes sorti en 2012.

Littérature 

 Year of the Dragon, roman de l'écrivain américain Robert Daley publié en 1981.

Jeu vidéo 

 Spyro: Year of the Dragon, jeu vidéo développé par Insomniac Games et édité par Sony Computer Entertainment en 2000.

Théâtre 

 Year of the Dragon, pièce de théâtre de l'auteur américain Frank Chin.